Eduardo III hace referencia a varios artículos:

Personas
 El rey Eduardo III de Inglaterra (1312-1377).
 El duque Eduardo III de Bar (1396-1415).

Literatura
 Eduardo III (obra), de William Shakespeare.